Vicente Navarro puede referirse a:

 Vicente Navarro (18??-19??), militar mexicano de la revolución mexicana que participó junto a las fuerzas zapatistas; 
 Vicente Navarro López (1937-), politólogo y sociólogo español; 
 Vicente Navarro Romero (1888-1979), escultor español, catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes; o
 Vicente Navarro (actor), actor español.